Jméno Felix nosili tři papežové římskokatolické církve a dva vzdoropapežové.

papežové a vzdoropapežové
 sv. Felix I. – pontifik v letech 269–274
 vzdoropapež Felix II. – v letech 355–365
 sv. Felix II. – pontifik v letech 483–492
 sv. Felix III. – pontifik v letech 526–530
 vzdoropapež Felix V. též Amadeus VIII. Savojský – v letech 1439–1449

další osoby jménem
 Felix

Papežové podle jména